Brusewitz är ett efternamn.

Personer med efternamnet Brusewitz 

 Anita Brusewitz-Hansson
 Axel Brusewitz
 Bertil Brusewitz
 Björn Brusewitz
 Carl Brusewitz
 Carl Elis Brusewitz
 Emil Brusewitz
 Eric Cornelius Brusewitz
 Fredrik Brusewitz
 Gunnar Brusewitz
 Gustaf Brusewitz
 Hugo Brusewitz
 Per Emil Brusewitz